Евгений Сергеевич Мисенёв (; ) — эстонский и российский хоккеист, нападающий, хоккейный агент «ProSport Agency». Кандидат в мастера спорта по хоккею.

Биография 
Евгений Сергеевич Мисенев родился 28 апреля 1993 года в городе Нарве Ида-Вируского уезда Эстонской Республики.

С 5 лет проживает в Москве. Воспитанник московской хоккейной школы «Динамо». В юниорской лиге Москвы выступал за ХК «Динамо». Вскоре хоккеист попал в МХЛ, где играл за подмосковный клуб «Капитан» (Ступино) и курганский «Юниор».

С декабря 2013 года по конец сезона был в смоленском «Славутиче», после чего он перешёл в ХК «Брянск». Достаточно быстро Мисенев стал капитаном команды, однако в январе 2015 года хоккеист неожиданно покинул «Брянск».

В 2015 году окончил Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, специализация – хоккей.

Перед началом сезона 2015/2016 Мисенев заключил контракт с действующим чемпионом словацкой экстралиги «Зволеном».

В сезоне 2016/2017 перешёл в ХК «Дукла» (Тренчин), где в 6 играх забил 1 гол и завершил игровую карьеру.

Окончил юридический факультет Московского гуманитарно-экономического института.

С 2016 года работает хоккейным агентом в «ProSport Agency».

Сборная 
В 2010 году Евгений Мисенев был заигран за юниорские сборные Эстонии. Через год он дебютировал за национальную команду в Первом дивизионе чемпионата мира в группе «Б».

Достижения 
 Кандидат в мастера спорта по хоккею.
 Лучший бомбардир Второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2011 в составе сборной Эстонии.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте «Российский хоккей»

Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Хоккеисты России
Хоккеисты Эстонии
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Капитан»
Игроки ХК «Юниор» Курган
Игроки ХК «Славутич»
Игроки ХК «Брянск»
Игроки ХК «Детва»
Игроки ХК «Зволен»
Игроки ХК «Дукла» Тренчин
Игроки сборной Эстонии по хоккею с шайбой